Martin Karlsson, švedski hokejist, * 26. april 1952, Švedska.

Karlsson je v švedski ligi igral za klube Skellefteå AIK, Brynäs IF in Örebro IK. V sezonah 1975/76, 1976/77, s klubom Brynäs IF, ter 1977/78, s klubom Skellefteå AIK, je osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezoni 1977/78 je bil najboljše strelec in najboljši po točkah v švedski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 17
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 20
| 5
| 4
| 9
| -32
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 71
|
| 5
| 10
| 7
| 17
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 71/72
|
| 18
| 19
| 18
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 20
| 13
| 6
| 19
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 31
| 16
| 47
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 28
| 9
| 37
|
| 8
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 24
| 12
| 36
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 36
| 37
| 15
| 52
|
| 14
|
| 4
| 3
| 5
| 8
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 33
| 30
| 63
|
| 18
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 78/79
|
| 35
| 16
| 9
| 25
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 35
| 47
| 27
| 74
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 36
| 44
| 25
| 69
|
| 22
|
| 4
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 81/82
|
| 19
| 8
| 6
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Örebro IK
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 27
| 20
| 5
| 25
|
| 6
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 423
| bgcolor="#7FFF00" | 339
| bgcolor="#7FFF00" | 192
| bgcolor="#7FFF00" | 531
| bgcolor="#7FFF00" | -32
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Örebro IK